Эрнесто Паласьос-де-ла-Прида (, 13 ноября 1943, Алькала-де-Гуадаира — май 2000, там же) — испанский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Испании 1970 г. Серебряный призер чемпионата Испании 1975 г. Двукратный чемпион Испании среди молодежи (1962 и 1963 гг.). Серебряный призер чемпионата Испании среди молодежи 1961 г. Чемпион Испании среди школьников 1957 г. Шестикратный чемпион провинции Севилья.

В составе сборной Испании участник шахматной олимпиады 1968 г., квалификационных соревнований командного первенства Европы, Кубка Клары Бенедикт 1971 г.

Участник ряда международных турниров.

Спортивные результаты

Литература 

 Campeones y campeonatos de España de ajedrez, autor Pablo Morán, editorial Ricardo Aguilera, ISBN 84 7005 160 1, Madrid, año 1974.

Примечания

Ссылки 

 Партии Э. Паласьоса в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Паласьоса на сайте 365Chess

Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Алькала-де-Гуадаира
Умершие в Алькала-де-Гуадаира
Мастера ФИДЕ по шахматам